Miejscowości w USA:
 Durbin – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pocahontas
Gminy w USA:
 Durbin (ang. Durbin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass